Simpani peut faire référence à :
 Simpani, un village du Népal situé dans le district de Khotang ;
 Simpani, un village du Népal situé dans le district de Lamjung.